Prentice steht für:

 Prentice (Wisconsin), Ort im Price County, Wisconsin
 Prentice (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Percival Prentice, britisches Schulflugzeug

Prentice ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Prentice (* 1952), britische Ernährungswissenschaftlerin
 Bernadeth Prentice (* 1969), Leichtathletin von St. Kitts und Nevis
 Colin Prentice (1934–2014), britischer Mediziner

 Dean Prentice (1932–2019), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ian Colin Prentice (* 1952), britischer Biogeochemiker 
 Jim Prentice (1956–2016), Industrieminister von Kanada
 John Prentice (Comiczeichner) (1920–1999), US-amerikanischer Comiczeichner
 John Prentice (1926–2006), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Jordan Prentice (* 1973), kanadischer Schauspieler
 Justin Prentice (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith Prentice (1940–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Levi Wells Prentice (1851–1935), US-amerikanischer Maler 
 Reg Prentice (1923–2001), britischer Politiker, Life Peer
 William Kelly Prentice (1871–1964), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Prentice Hall, Imprint der Pearson Education Inc.
 Prentice-Plateau, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Prentiss